Madsen M1903 – ręczny karabin maszynowy
 Madsen M1924 – ręczny karabin maszynowy
 Madsen M1929 – ciężki karabin maszynowy
 Madsen – wielkokalibrowy karabin maszynowy
Zobacz też:
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1945
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1946
 Pistolet maszynowy Madsen Model 1950